

Geografia 
 Bull Run – comunità della Contea di Clackamas, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Bull Run – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Virginia
 Bull Run – fiume dell'Oregon (Stati Uniti d'America)
 Bull Run – fiume della Virginia, presso cui si svolsero le due battaglie della guerra di secessione americana (Stati Uniti d'America)
 Bull Run Mountains – montagne della Virginia (Stati Uniti d'America)

Storia 
 Prima battaglia di Bull Run – battaglia della guerra di secessione americana
 Seconda battaglia di Bull Run – battaglia della guerra di secessione americana